Paulo Rodrigues Romeiro (, ) é um teólogo arminiano, pastor e apologista cristão evangélico brasileiro. Foi presidente do Instituto Cristão de Pesquisas (ICP) em São Paulo e atualmente é pastor presidente na Igreja Cristã da Trindade em São Paulo. Também é fundador do Projeto CRER (Crenças, Religiões e Estudos Relacionados) e da AGIR (Agência de Informações Religiosas).. É professor no curso de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Romeiro é uma figura conhecida no meio teológico entre os arminianos.

Paulo Romeiro foi criado como católico e espírita e se tornou evangélico na década de 1970 em São José dos Campos. Casado com Simone, tem dois filhos. Bacharel em jornalismo pela Universidade Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, obteve o Mestrado em Teologia pelo Seminário Teológico Gordon-Cornwell em 1987, em Boston. Foi ordenado pastor pela Assembleia de Deus em 11 de abril de 1984 nos Estados Unidos. Em 2004 obteve o doutorado em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Paulo.

Em 1988 ele voltou ao Brasil e se associou com o ICP e foi co-autor do livro Desmascarando as Seitas (CPAD) com Natanael Rinaldi, no qual avalia as doutrinas religiosas do mormonismo, as Testemunhas de Jeová, o espiritismo e outros movimentos. Ele se tornou presidente do ICP. Em 1997, deixou o ICP e fundou a AGIR.

Em 1993 publicou o livro Super Crentes: O evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os profetas da prosperidade, onde combate a Teologia da Prosperidade neo-pentecostal e critica seus propagadores, especialmente Kenneth E. Hagin e Valnice Milhomens, prefaciado pelo missionário Russell Shedd. Em 1995 ele publicou Evangélicos em Crise: Decadência doutrinária na igreja. Outro livro é Decepcionados com a Graça: Esperanças e frustrações no Brasil neo-pentecostal, que foi lançado na Universidade Metodista de São Paulo. Seu último livro é Religião e Alienação: Um estudo sobre os desafios e tensões do adolescente testemunha de Jeová (Editora Reflexão, 2009).

Obras 
 Super Crentes, Editora Mundo Cristão, ISBN 978-85-8567-090-0
 Evangélicos em Crise, Editora Mundo Cristão, ISBN 978-85-7325-013-8
 Decepcionados com a Graça, Editora Mundo Cristão, ISBN 978-85-7352-196-2
 Desmascarando as Seitas, Editora CPAD, Paulo Romeiro e Natanael Rinaldi, ISBN 10 85-2631-048-8
 Religião e Alienação, Editora Reflexão, Paulo Romeiro e Yon Morato, ISBN 978-85-6185-924-4
 Suor, Carisma e Controvérsia, Editora Candeia, Paulo Romeiro e André Zannini, ISBN 978-85-7352-192-4

Ligações externas 
 Igreja Cristã da Trindade
 Projeto CRER (Crenças Religiões e Estudos Relacionados)
 AGIR (Agência de Informações Religiosas)

Pastores de São Paulo
Teólogos do Brasil
Escritores do estado de São Paulo
Escritores pentecostais
Membros da Assembleia de Deus
Alunos da Universidade Metodista de São Paulo